Vohlasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vohlasaari (ö i Egentliga Tavastland), Riihimäki, 
 Vohlasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Vohlasaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Vohlasaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu), 
 Vohlasaari (ö i Birkaland), Sydvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar